La Confession kan verwijzen naar een van de volgende verhalen van Guy de Maupassant:

 La Confession (1883) - kort verhaal
 La Confession (1884) - verhaal
 La Confession (film 2016) -